Гу́тник — прізвище, походить від назви професії гутника. Відомі носії:
 Гутник-Залужний Іван Вікторович (1990—2014) — лейтенант (посмертно), командир запорізького взводу Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Гутник Йосип Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Гутник Пауль — німецький астроном, член Берлінської АН.
 Гутник Сергій Михайлович (1868 — після 1919) — політик Російської імперії, член Конституційно-демократичної партії, банкір, фінансист, міністр торгівлі та промисловості Української Держави гетьмана П. Скоропадського, гласний Одеської міської думи.
 д-р Юліян Гутник

Див. також 
 Гутнік

Примітки 

Українські прізвища
Єврейські прізвища